Chinchiná kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chinchiná (ort), Caldas, 
 Chinchiná (kommun), Caldas,